Josizava Hiszae (japán írással: 吉澤久恵; Tokió, 1966. november 9. –) japán nemzetközi női labdarúgó-partbíró, asszisztens.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
A játékvezetői vizsgát 1988-ban tette le. A nemzeti labdarúgó-szövetségének megfelelő bírói bizottságok minősítése alapján jutott magasabb osztályokba. A küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot végzett. 1990–1993 között Class 3 minősítéssel működött. 1993-ban a FIFA JB felkérte a nemzeti labdarúgó-szövetségeket, hogy alakítsák meg az önálló asszisztensi (partbírói) keretet. Ezzel az intézkedéssel szétválasztották a mérkőzésvezetői és asszisztensi (megnövekedett feladatok) tevékenységet. 1993–tól Class 2 működési pozícióba sorolták. 2000-ben lett a Women Class 1 asszisztense. Az I. Liga játékvezetőjeként 2007-ben vonult vissza. Összes mérkőzéseinek száma: .

Nemzetközi játékvezetés 
A Japán labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1991-től tartotta nyilván asszisztensi keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a angolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen segítette az oldalvonal mellett a működő játékvezetőt. Nemzetközi mérkőzéseinek száma: 117; Női válogatott mérkőzéseinek száma: 101. A nemzetközi asszisztensi tevékenységtől 2007-ben vonult vissza.

Női labdarúgó-világbajnokság

U20-as női labdarúgó-világbajnokság
Oroszország rendezte a 3., a 2006-os U20-as női labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB asszisztensként alkalmazta.

2006-os U20-as női labdarúgó-világbajnokság

---

Kiváló szakmai felkészültségének köszönhetően négy világbajnoki döntőkhöz vezető úton, Svédországba a 2., az 1995-ös női labdarúgó-világbajnokságra, Egyesült Államokba a 3., az 1999-es női labdarúgó-világbajnokságra, Egyesült Államokba a 4., 2003-as női labdarúgó-világbajnokságra, valamint Kína az 5., a 2007-es női labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB partbíróként foglalkoztatta. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 16.

1995-ös női labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

1999-es női labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

2003-as női labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

2007-es női labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Olimpiai játékok

2000. évi nyári olimpiai játékok
A 2000. évi nyári olimpiai játékok labdarúgó tornáján a FIFA JB bírói szolgálatra alkalmazta.

Női labdarúgótorna a 2000. évi nyári olimpiai játékokon

Szakmai sikerek 
 2000-ben az AFC JB az Év Asszisztensének választotta.
 2007-ben az Ázsiai Labdarúgó-szövetség (AFC) nemzetközi sportszolgálatának elismeréseként Bronz kitüntetésben részesítette.

Források 

Japán labdarúgó-játékvezetők
1966-ban született személyek
Japán nők
Élő személyek